Teatro Español steht für:

 Ballet Teatro Español, spanisches Ballettensemble
 Teatro Español (Madrid), spanisches Theater